Příjmení Rosas nese více různých osobností:

 Juan Manuel de Rosas (1793–1877) – argentinský politik a voják
 Juventino Rosas (1868–1894) – mexický hudební skladatel a houslista
 Rick Rosas (1949–2014) – americký baskytarista

Externí odkazy